Tower Hamlets steht für

 ein altes englisches Verwaltungsgebiet der Grafschaft Middlesex östlich der City of London, siehe Tower Division.
 danach benannt: ein Stadtbezirk im Londoner East End, siehe London Borough of Tower Hamlets.